Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2003 – 2. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 5 listopada do 11 listopada 2003 roku w Pradze, w Czechach. Brązowy medal przypadł reprezentacji Czech, która pokonała Szwajcarię. Złoty medal zdobyła reprezentacja Finlandii, srebrny Szwecji.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2003 w unihokeju
2003 w Czechach
Sport w Pradze
Unihokej w Czechach